Germania (numită uneori Germania Antiqua) a fost o provincie a Imperiului Roman în perioada lui Augustus între anii 7 și 9 d.Hr. Provincia constituia întreg spațiul de la nord de Dunăre dintre râurile Rin și Elba. Posibila capitală a provinciei a fost Marktbreit, un castru cu o canabă alăturată. Provincia a fost desființată ca urmare a Bătăliei din Pădurea Teutoburgică.

Note

Provincii romane